Sardinata (rijeka), u Južnoj Americi
 Sardinata (grad), u Kolumbiji